Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2018 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2018 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während TS Wisła Kraków und Akademia Szachowa Gliwice je acht Spieler meldeten, umfassten die Kader von WASKO HETMAN Katowice und KSz Polonia Votum Wrocław je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Akademia Szachowa Gliwice mit sieben eingesetzten Spielern auskam, spielten bei KSz MIEDŹ Legnica dreizehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 85 Spieler zum Einsatz, von denen 33 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbestee Spieler war Bartosz Soćko (WASKO HETMAN Katowice) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten David Navara, Monika Soćko (beide WASKO HETMAN Katowice) und Mikołaj Tomczak (TS Wisła Kraków). Mit Jan-Krzysztof Duda, Łukasz Jarmuła (beide WASKO HETMAN Katowice), Kamil Stachowiak (VOTUM SA POLONIA Wrocław) und Toms Kantāns (Akademia Szachowa Gliwice) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielte Kantāns sechs Partien, Duda und Jarmuła je zwei, Stachowiak eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2018), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juni 2018; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WASKO HETMAN Katowice

Wieża Pęgów

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

VOTUM SA POLONIA Wrocław

TS Wisła Kraków

Akademia Szachowa Gliwice

KSz MIEDŹ Legnica

Biały Król Wisznia Mała

UKS Hetman Częstochowa

LKS Wrzos Międzyborów

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse und Meldungen bei chessarbiter.com (englisch) 

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Ekstraliga Schach 2018